Montcalm kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Montcalm (kommun), Québec, Laurentides,

USA 

 Montcalm (ort), West Virginia, Mercer County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar